Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Deceuninck-Quick-Step in der Saison 2021.

Siege

Kader

Weblinks 
 

Radsportteam 2021